Juge Tompkins peut faire référence aux juges suivants :

 Arthur S. Tompkins (1865-1938), homme politique du Congrès et juge de la cour suprême de New York ;
 Daniel D. Tompkins (1774-1825), gouverneur de l'État de New York et vice-président des États-Unis et juge de la Cour suprême de New York ;
 George Tompkins (1780-1846), juge de la Cour suprême du Missouri ;
 Nathaniel Tompkins (1879-1949), homme politique et juge de la Cour suprême du Maine.

Homonymie de personnes